В парному розряді жіночого тенісного турніру Bank of the West Classic 2002, що проходив у рамках Туру WTA 2002, Ліза Реймонд і Ренне Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши пару Жанетта Гусарова і Кончіта Мартінес 6–1, 6–1.

Сіяні пари 

 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (чемпіонки)
 Кімберлі По /  Ай Суґіяма (1-ше коло)

 Анна Курникова /  Меган Шонессі (півфінал)
 Джанет Лі /  Вінне Пракуся (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Bank of the West Classic